MBS puede referirse a:
Personas
 Mohamed bin Salmán
Otros
 Aeropuerto Internacional MBS en el Condado de Saginaw, Estado de Míchigan, Estados Unidos
 Mainichi Broadcasting System
 Montpellier Business School